

Patronyme
 Benoît Campargue, (1965- ) est un judoka français.
 Paul Campargue, (1903-1969), fut un journaliste et un homme politique français. 

Homonymie
Homonymie de patronyme